Черкизовский парк
 Черкизовский парк — парк в посёлке Черкизово в Пушкинском городском округе Московской области.
 Черкизовский парк — парк на территории исторического района Черкизово в районе «Преображенское», в Москве.